(né en 1965), journaliste italien.
 Giada Colagrande (née en 1975), réalisatrice, scénariste, productrice et actrice italienne.
  (né en 1960), écrivain italien.
 Stefano Colagrande (né en 1955), acteur italien.